Mariáš, mariasz (znany też jako mariasz czeski lub mariaszek) - gra karciana wywodząca się z Niemiec, popularna w szczególności w Czechach i Słowacji, spokrewniona z polską grą o tej samej nazwie, tysiącem oraz węgierską grą Ulti. Podstawowe odmiany - wybierana i licytowana - rozgrywane są w trzy osoby, jednak istnieją także wersje na dwóch i czterech graczy.

Założenia ogólne

Talia i rozdanie kart 
W grze jeden z graczy zwany rozgrywającym gra przeciwko pozostałym, którzy współpracują aby powstrzymać go przed osiągnięciem celu. Cel rozgrywającego zależy od wybranej przez niego gry. W mariaszu nie ma remisów - rozgrywający albo wygrywa, albo przegrywa.

Do gry stosuje się jedną talię 32 kart, podzieloną na cztery kolory, po osiem kart każdy. Choć możliwa jest gra za pomocą zwykłej talii francuskiej, przeważająca większość graczy w Czechach i Słowacji posługuje się kartami niemieckimi, najczęściej w dwóch wzorach - "jednogłowym" praskim, popularnym w Czechach właściwych lub "dwugłowym" węgierskim, powszechnym na Słowacji i Morawach. 

Karty rozdaje się zaczynając od Przodka, czyli gracza na lewo od rozdającego, a kończąc na rozdającym. Charakterystyczną cechą tej gry jest to, że karty tasowane są tylko raz. Przed drugim i każdym kolejnym rozdaniem rozdający zbiera zagrane lewy jedna na drugiej, zaś jego sąsiad z prawej - Zadek - przekłada co najmniej dwie karty z wierzchu talii pod spód. Wszystkie etapy gry zasadniczo przebiegają zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Gra kolorowa i jej rozszerzenia 
W grze kolorowej (lub po prostu Kolorze) celem rozgrywającego jest zdobyć więcej oczek niż przeciwnicy. Starszeństwo kart w każdym kolorze przebiega następująco: as (tuz), dziesiątka, król, dama (wyżnik), walet (niżnik), dziewiątka, ósemka, siódemka. Rozgrywający wybiera jeden spośród czterech kolorów jako kolor atutowy, zaś karty doń należące stają się silniejsze od tych z pozostałych kolorów. Jeżeli kolorem atutowym jest kier/serce, grę nazywa się lepszą, a jej ogólną wartość (w tym wartość jej ewentualnych rozszerzeń) mnoży się przez 2. W grze kolorowej pierwszym wychodzącym jest zawsze Przodek.

Gracz otrzymuje 10 oczek za każdego asa lub dziesiątkę zdobyte w lewie, jak również za ultimo, czyli zdobycie ostatniej lewy w rozdaniu. Ponieważ asy i dziesiątki są kartami punktowanymi, rozgrywający decydując się na grę kolorową nie może odłożyć ich do talonu. Dodatkowo gracz może zdobyć oczka za zgłoszenie posiadania meldunku (inaczej mariaszu), czyli króla i damy (wyżnika) tego samego koloru. Aby to zrobić należy podczas zagrywania do lewy położyć damę obok lew zebranych przez siebie. Meldunek można zgłosić nie tylko podczas wychodzenia do lewy, jednak nie może się to odbyć wbrew ogólnym zasadom zagrywania. Za zgłoszenie meldunku gracz otrzymuje 20 oczek, a jeśli jest to meldunek w kolorze atutowym - 40 oczek. 

Aby urozmaicić grę rozgrywający po spełnieniu określonego warunku może także wybrać rozszerzenie, czyli cel dodatkowy, który podwyższa jej wartość. Nagroda za takowy przysługuje nawet gdy nie zrealizowano głównego, ponieważ wszystkie cele liczą się oddzielnie. Przeciwnicy również mają prawo do rozszerzenia gry, gdyż każdy z nich może w trakcie kontrowania zgłosić rozszerzenie "przeciwne", o ile sam spełnia warunki do uczynienia tego. W takim wypadku gracz zgłaszający sam musi zrealizować dany cel, jednak odpowiada on za całą stronę do której należy. Jeżeli któryś z graczy zrealizował dodatkowy cel bez jego zgłaszania, wówczas jest to tzw. ciche rozszerzenie, warte połowę zgłoszonego. 

 Siedem (Siódemka) - gracz zobowiązuje się wziąć ostatnią lewę za pomocą siódemki atutowej (posiadanie owej karty jest warunkiem zgłoszenia tego celu). Wartość tego rozszerzenia jest równa dwóm stawkom za grę w kolor. Jeżeli zgłaszający zagra siódemką atutową przed ostatnią lewą, przegrywa ją. Z kolei jeśli w ostatniej lewie siódemka atutowa zostanie przebita, sytuację tę nazywa się Zabitą Siódemką, zaś strona zgłaszająca traci na rzecz drugiej stawkę jak za wygrane Siedem lub połowę jej wartości jeśli rozszerzenia tego nie zgłaszano (Zabita Cicha Siódemka).

 Sto (Stówka, Kilo) - gracz zobowiązuje się zdobyć 100 oczek. Warunkiem zgłoszenia tego celu jest posiadanie przynajmniej jednego meldunku przez zgłaszającego, ponieważ bez żadnego meldowania byłby on w stanie zdobyć najwyżej 90 oczek (za ultimo i osiem kart punktowanych). Wartość tego rozszerzenia jest równa czterem stawkom za grę w kolor. Za każde 10 oczek ponad 100 zgłoszonych strona uzyskuje równowartość stawki, zaś traci ją za każde 10 oczek brakujących. W przypadku cichego zebrania ponad 100 oczek przez którąś ze stron, za każde 10 oczek ponad 100 otrzymuje się połowę wartości stawki. 

 Sto Siedem - połączenie Stu i Siedmiu, które może zostać zgłoszone tylko przy łącznym spełnieniu warunków zgłoszenia obu tych celów. Wartość tego rozszerzenia jest równa sześciu stawkom za grę w kolor, przy czym każde z tych rozszerzeń liczy się osobno.

Żebrak i Durch 

Dwie specjalne gry - Żebrak (inaczej Betl) oraz Durch są zupełnie inne niż zwykła gra i jej rozszerzenia. W Żebraku rozgrywający nie może wziąć żadnej lewy, a w Durchu musi wziąć wszystkie. W obu tych grach nie ma atutów, co oznacza, że wszystkie kolory są równe. Ponieważ oczka nie mają tu znaczenia, rozgrywający może w tych grach odrzucić karty punktowane do talonu. Ponadto starszeństwo kart ulega zmianie, gdyż dziesiątka wraca na swoje tradycyjne miejsce między waleta (niżnika) i dziewiątkę (A, K, D, W, 10-7). Wyjątkowo w tych grach jako pierwszy wychodzi rozgrywający, a nie przodek.

Kontrowanie 
Jeśli któryś z przeciwników uważa, że rozgrywający nie wygra ogłoszonej gry, może to podczas swojej kolejki oznajmić mówiąc "Kontra!" lub Flek! i uderzyć swoje karty kantem dłoni. Na to rozgrywając może odpowiedzieć "Re!", czyli skontrować kontrę. Kontrowanie w wersji oryginalnej odbywa się zwykle w kolejności: Flek, Re, Tutti, Boty, Kalhoty, Kaiser (Plama, Rekontra, Tutti, Buty, Gacie, Cesarz). Każda kontra podwaja wartość gry (w tym każde 10 oczek ponad 100). W przypadku gry kolorowej z rozszerzeniami gracz kontrujący musi określić, czy kontra padła na samą grę (główny cel), czy na któreś rozszerzenie (poszczególne lub wszystkie), czy na jedno i drugie. W przypadku zgłoszenia Stu kontry padać mogą tylko na rozszerzenia.

Zwykle brak kontry ze strony przeciwników na nierozszerzoną grę kolorową oznacza oddanie przez nich gry walkowerem. Opiera się to na założeniu, że jeśli żaden z nich nie ma zastrzeżeń co do gry wybranej przez rozgrywającego, to obaj uznają jego zwycięstwo za pewne. Rozgrywki nie rozpoczyna się także wtedy, gdy po ogłoszeniu Siedmiu kontra padła tylko na grę, a rozgrywający nie zrekontrował (stawki za Siedem i za skontrowaną grę zwykłą są te same, a zatem kompensują się), jak również wtedy, gdy gra jest położona, tzn. gdy rozgrywający ujawnił swoje karty a z nich bezspornie wynika, że wygra. Mimo to grę z rozszerzeniami rozgrywa się nawet jeśli nie skontrowano ani gry, ani któregokolwiek rozszerzenia. Podobnie postępuje się w przypadku gier nieatutowych.

Rozgrywka 
Po ustaleniu rodzaju gry oraz ewentualnych kontrach następuje rozgrywka, czyli zbieranie lew. W grze kolorowej do pierwszej lewey wychodzi Przodek, zaś w Żebraku i Durchu rozgrywający. Do każdej kolejnej lewy wychodzi zdobywca poprzedniej. Lewę zdobywa gracz, który zagrał najwyższym atutem, a jeśli nie ma w niej atutów, bierze ją ten, kto zagrał najstarszą kartą w kolorze wyjścia. Każdy musi obsłużyć kolor wyjścia, to znaczy zagrać kartą w tym kolorze, a ponadto musi przebić gdy ma taką możliwość. Jeżeli gracz nie może obsłużyć, musi zagrać atutem oraz ewentualnie go przebić. Jeśli zaś nie może ani obsłużyć, ani zagrać atutem, może zagrać czymkolwiek.

Przykład lewy: Wychodzący zagrał damą karo/wyżnikiem dzwonkowym, drugi gracz asem pik/tuzem winnym, a trzeci dziesiątką karo/dzwonkową. Jeżeli piki są atutami, lewę bierze as. W przeciwnym razie bierze ją dziesiątka, a w grze nieatutowej dama.

Stawki 
W mariasza zwykle gra się na pieniądze. Popularną w Czechach stawką bazową jest 20 halerzy (0,20 Kč ok. 4 grosze) lub 1 korona. Na Słowacji współcześnie wynosi ona zwykle 1 lub 4 eurocenty (przybliżone wartości odpowiednio 20 halerzy i 1 korony).

Jeśli rozgrywający wygrał, każdy przeciwnik płaci mu z osobna kwotę odpowiadającą wartości jego gry. W razie przegranej rozgrywający płaci tę kwotę każdemu z przeciwników. Suma wyników wszystkich graczy wynosi zero. Poniżej przdstawione są typowe przeliczniki, jednak to gracze mogą między sobą ustalić inne zasady przeliczania wartości (szczególnie w przypadku gier nieatutowych lub rozszerzeń specjalnych):

 Kolor - 1 
 Siedem - 2
 Sto - 4 
 Sto Siedem - 6 
 Żebrak- 15
 Durch - 30
 Dwie Siódemki - 40
 Sto i Dwie Siódemki - 44
 Cicha (Zabita) Siódemka - 1
 Ciche Sto - 2
 Każde 10 oczek nad zgłoszone Sto - 4
 Każde 10 oczek nad ciche Sto - 2
 Lepsza (kier atu) - wartość gry × 2
 Każda kontra - wartość kontrowanej cechy × 2

Przykład liczenia: Rozgrywający wybrał trefle / żołędzie jako kolor atutowy i ogłosił Siedem. Gracz po jego lewej skontrował jego grę zwykłą, jego wspólnik ogłosił Sto przeciwne, zaś rozgrywający skontrował owo Sto. Rozgrywający stracił swoją atutową siódemkę przed ostatnią lewą, jednak zdobył 90 oczek podczas gdy przeciwnicy uzyskali jedynie 80. Za przegranie Siódemki rozgrywający traci na rzecz przeciwników 4 stawki podstawowe (2 razy 2 stawki za grę kolorową zwykłą, czyli po jednej stawce za Siedem dla każdego). Przeciwnicy z kolei stracili łącznie 36 stawek podstawowych (każdy po 2 stawki za nieudaną kontrę na grę zwykłą oraz 16 stawek za 20 oczek poniżej zgłoszonych i skontrowanych Stu). Podsumowując, rozgrywający nie wypłaca przeciwnikom nic, zaś oni płacą na jego rzecz 32 stawki (każdy z nich po 16).

W razie naruszenia zasad, gra ulega przerwaniu i z miejsca wygrywa druga strona. Winowajca musi ze swojej kieszeni zapłacić zwycięskiej stronie dwukrotność wartości gry. Strona poddająca się płaci drugiej normalnie. Z kolei gdy jedna strona wygrała dany kontrakt a druga przegrała inny, lecz wart tyle samo, przez co żadna nie płaci drugiej, ma miejsce sytuacja zwana plichtą.

Odmiany mariasza

Mariasz wybierany 
W mariaszu wybieranym (cz. i słow. volený mariáš) rozgrywającym zostaje przodek, o ile żaden z graczy nie wybrał wyższej gry. Hierarchia gier od najniższej to Kolor, Żebrak i Durch. Karty rozdaje się w dwóch seriach - na początku Przodek dostaje 7 kart, a pozostali po 5, a następnie każdy dostaje jeszcze 5 kart (kolejność to: 7-5-5-5-5-5). Przodek wybiera kolor atu spośród swoich pierwszych siedmiu kart, odkładając na bok wybraną kartę tego koloru. Następnie bierze pozostałe pięć i odrzuca dwie wybrane do talonu. Na końcu pyta się "Kolor?" i po zgodzie pozostałych graczy odkrywa kartę odłożoną na początku. Jeśli Przodkowi nie pasuje żaden kolor otrzymany na początku, wówczas losuje jedną spośród pięciu pozostałych kart, zaś kolor jej staje się atutowym. Na pytanie "Kolor?" pozostali gracze mogą odpowiedzieć "Dobry" i przystać na tę grę, albo odpowiedzieć "Zły", jeśli gracz może zgłosić grę wyższą. W tym drugim przypadku gracz ten zabiera talon odrzucony przez Przodka, odkłada dwie dowolne i pyta "Żebrak?" lub "Durch?". Wybór gry przebiega w ten sam sposób. Rozgrywający zamiast Koloru może też ogłosić grę nieatutową - wówczas jedynie odkłada dwie karty do talonu.

Dany gracz zostaje rozgrywającym gdy obaj pozostali odpowiedzą "Dobry". Jeśli jest nim Przodek, to dodatkowo może rozszerzyć cel gry kolorowej o Siedem, Sto lub Sto Siedem. Po wyborze następuje kontrowanie i rozgrywka.

Mariasz licytowany 
W mariaszu licytowanym (cz. i słow. licitovaný mariáš) rozgrywającego i rodzaj gry ustala się poprzez licytację. Każdy gracz otrzymuje 10 kart rozdawanych w dwóch seriach po 5. Między seriami rozdający odkłada dwie karty na środek stołu jako talon. 

Licytację rozpoczyna Zadek, który pyta Przodka o coraz to wyższy rodzaj gry. Gdy Przodek może wygrać daną lub wyższą grę, wówczas odpowiada "Mam", a w przeciwnym razie "Pas". Rozdający dołącza do licytacji dopiero gdy któryś z pozostałych graczy zrezygnował z licytacji. Wtedy to przejmuje on od Zadka rolę pytającego. Najniższą odzywką w licytacji jest Siedem. Dalej w kolejności są: Lepsze Siedem, Sto, Sto Siedem, Lepsze Sto, Lepsze Sto Siedem, Żebrak, Durch, Dwie Siódemki, Sto i Dwie Siódemki, Lepsze Dwie Siódemki oraz Lepsze Sto i Dwie Siódemki. Kolejność odzywek wynika z wartości stawek za dany kontrakt.

Wyjątkową cechą mariasza licytowanego jest unikalne dla niego specjalne rozszerzenie gry kolorowej zwane Dwoma Siódemkami, które stanowi rozszerzenie Siedmiu. Obowiązują tu zasady Siódemki, ale rozgrywający dodatkowo musi wziąć przedostatnią lewę za pomocą siódemki w wybranym kolorze nieatutowym, tzw. popychającym. Warunkiem zgłoszenia jest posiadanie obu tych siódemek. Ogłaszając taki kontrakt rozgrywający najpierw określa kolor atu, a dopiero później popychający, np. "trefl / żołądź atu, karo / dzwonek popycha". Tak jak w przypadku zwykłej Siódemki, możliwe jest zgłoszenie Dwóch Siódemek razem z rozszerzeniem Sto. 

Licytację wygrywa ten gracz, który z niej nie zrezygnował. Staje się on rozgrywającym, zabiera talon i na ogólnych zasadach odrzuca dwie dowolne karty spośród dwunastu. Następnie wybiera rodzaj gry, który nie może być niższy niż najwyższa odzywka jaka padła w licytacji, jak również wybiera kolor atu. Jeśli licytowano powyżej Stu i Dwóch Siódemek, kolorem atu jest z miejsca kier / czerwień. Dalej ma miejsce kontrowanie i rozgrywka.

Mariasz dobierany 
Mariasz dobierany (cz. i słow. lízaný mariáš) to odmiana przeznaczona dla dwóch graczy. Założeniami drastycznie odbiega od standardowej wersji i przypomina bardziej grę w zechcyka. Każdy gracz otrzymuje 8 lub 10 kart w dwóch równych rzutach, zaś pozostałe karty tworzą talon, z którego gracze będą dobierać. Po rozdaniu kart rozdający odsłania wierzchnią kartę talonu i umieszcza ją pod nim grzbietem do dołu. Karta ta wskazuje stały kolor atutowy, a zatem nie występują tu rozgrywki Żebrak i Durch. Można również wymienić tę kartę na siódemkę tego samego koloru. Po każdej lewie gracze pobierają po jednej karcie z wierzchu talonu, zaczynając od zdobywcy lewy. Pozostałe zasady są identyczne jak w wersji standardowej.

Odmiany dla czterech graczy 
Obok mariasza licytowanego dla czterech osób, w którym czwarty gracz jedynie rozdaje karty i pauzuje, popularnym wariantem jest mariasz krzyżowy (cz. křížový mariáš, słow. krížový mariáš). W nim każdy z czterech graczy otrzymuje po 8 rozdawanych w dwóch turach po 4. Po sprawdzeniu swoich pierwszych czterech kart, Przodek wybiera kolor atutowy oraz podaje nazwę pewnej brakującej karty w tym kolorze. Parę rozgrywającą tworzą Przodek oraz posiadacz wskazanej przez niego karty, który ujawnia się natychmiastowo. W innej wersji mariasza krzyżowego składy par są z góry ustalone, a każdą z nich tworzą gracze siedzący naprzeciw siebie, przy czym para z Przodkiem zawsze rozgrywa.

Źródła i linki zewnętrzne 

Mariáš – pravidla, druhy mariáše, sázky a flekování
Strona Czeskiego Związku Mariasza

gry karciane